Памятник Лесе Украинке (Балаклава)
 Памятник Лесе Украинке (Звягель)
 Памятник Лесе Украинке (Киев)
 Памятник Лесе Украинке (Москва)
 Памятник Лесе Украинке (Телави)
 Памятник Лесе Украинке (Торонто)
 Памятник Лесе Украинке (Ялта)

Памятники Лесе Украинке